Ильдефонс Паулер (, 9 ноября 1903, Троппау, Силезия, Австро-Венгрия — 9 января 1996, Вена, Австрия) — с 1970 по 1988 год был великим магистром Тевтонского ордена. Кроме этого был основателем и пионером церковной жизни Бургвальда (Гессен).

Биография

Ссылки 
 Gerhard Hanusch: Ildefons Pauler 1970—1988. In: Udo Arnold (Hg.): Die Hochmeister des Deutschen Ordens 1190—1994. Marburg 1998, S. 334—340. ISBN 3-7708-1104-6

Религиозные деятели Чехии